Jeziorko pod Piankami – położone w odległości około 4 km od Orzysza, o powierzchni ok. 3 ha.

Jezioro najbardziej dostępne jest od południowej strony, gdyż w innych miejscach jego brzegi są silnie zabagnione. W jeziorze dominują szuwary trzcinowe, którym towarzyszy pło nerecznicowo-turzycowe nasuwające się na lustro wody. Na powierzchni wody pływają niewielkie skupiska liści i kwiatów grążela żółtego. Zbiornik znajduje się na również zabagnionym dopływie rzeki Orzysza.

Wokół brzegów zbiornika znajdują się uschnięte kikuty olszy czarnej. Żyjące tam bobry wykonały tamę piętrzącą na cieku, przez co podniósł się poziom wody w jeziorze. Drzewa rosnące w pobliżu umierają ze względu na długotrwałe zalewanie. Działalność bobrów powstrzymuje proces zarastania jeziora. Wpływa to też korzystnie na warunki hydrologiczne całej okolicy. Jezioro stanowi także schronienie dla łabędzi niemych. W okolicy często przelatują czaple siwe.

Przypisy

Bibliografia 

Jeziora w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
Jeziora w powiecie piskim